Strijkkwartet nr. 18 (Holmboe) - strijkkwartet van Vagn Holmboe
 Strijkkwartet nr. 18 (Mozart) - strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart
 Strijkkwartet nr. 18 (Spohr) - strijkkwartet van Louis Spohr
 Strijkkwartet nr. 18 (Milhaud) - strijkkwartet van Darius Milhaud